One Island East () — небоскрёб в Гонконге. Высота 70-этажной постройки составляет 298 метров, с учётом антенны — 308 метров. Строительство началось в 2006, а закончилось в 2008 году.

На 37 и 38 этажах расположена смотровая площадка.

Ссылки 

 Официальный сайт 
 One Island East на Emporis.com 
 One Island East на SkyscraperPage.com 

Небоскрёбы Гонконга
Небоскрёбы высотой от 250 до 299 метров
Небоскрёбы, построенные в 2008 году